Regierung Soro steht für folgende Regierungen der Elfenbeinküste:

 Regierung Soro I 
 Regierung Soro II 
 Regierung Soro III (2010–2012)